Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 227 dans le monde.

 Route fédérale 227 en Allemagne
 Route 227 au Québec, Canada
 Route nationale 227 en France
 Route départementale 227 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 227 en Slovénie